Чемпіонат вищої ліги України з футболу 2016 року серед жінок — 25-й чемпіонат вищої ліги України з футболу, що проводився серед жіночих колективів.

Учасники

Турнірна таблиця та результати

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу серед жінок
 Чемпіонат України з футболу серед жінок: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу серед жінок 2016: перша ліга

2016 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу серед жінок
2016 в українському спорті